D’Aquila ist der Familienname folgender Personen:

 Salvatore D’Aquila (1878–1928), italo-amerikanischer Mafiaboss
 Silvestro d’Aquila (um 1500), italienischer Bildhauer

Siehe auch:
 Aquila
 Carlo dall’Aquila (1498–unbekannt), italienischer Bildhauer